K League 2014 puede hacer referencia a:

 K League Classic 2014, (Primera División);
 K League Challenge 2014, (Segunda División);